Dolina Muminków (ang. Moominvalley) – serial animowany na podstawie serii powieści oraz komiksów Muminki autorstwa Tove Jansson. Został zrealizowany za pomocą techniki CGI.

Premiera serialu w Polsce odbyła się na kanale Canal+ Family 22 grudnia 2019 roku.

W listopadzie 2020 roku zapowiedziano trzeci sezon serialu.

Fabuła 
W Dolinie Muminków mieszka Muminek wraz ze swoimi rodzicami. Ciekawy świata troll stara się zrozumieć sens życia i zmierzyć się z nadchodzącym dorastaniem. Razem z przyjaciółmi - Włóczykijem, Ryjkiem, Małą Mi oraz panną Migotką - przeżywają mnóstwo wspaniałych przygód.

Obsada 
 Taron Egerton - Muminek
 Rosamund Pike - Mamusia Muminka
 Matt Berry - Tatuś Muminka
 Edvin Endre - Włóczykij
 Bel Powley - Mała Mi
 Akiya Henry - Migotka
 Warwick Davis - Ryjek
 Kate Winslet - Filifionka
 Jennifer Saunders - Mimbla
 Katie Leung - Too-Tiki
 Alison Steadman - Emma
 Rebecca Root - Misabel
 Will Self - Piżmowiec
 Mayumi Kawai -Nini
 Matt Lucas - Ti-ti-uu
 Adewale Akinnuoye-Agbaje -- Czarnoksiężnik

Odcinki 
 Premiery w Polsce:
 Seria I (odc. 1-13) - 22 grudnia 2019
 Seria II (odc. 14-26) - 24 grudnia 2020

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne  
 
 

Dolina Muminków
Filmowe adaptacje utworów Tove Jansson
Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Fińskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2019